Collection может означать:
 Collection — альбом 2NE1.
 Collection — альбом Майка Олдфилда.
 Collection — альбом Трэйси Чэпмен.
 Collection — альбом The Stranglers.
 A Collection — альбом Джоша Гробана.